Die DDR-Meisterschaften im Ringen wurden 1983 zum 35. Mal ausgetragen und fanden im Griechisch-römischen Stil in Frankfurt (Oder) und im Freistil in Luckenwalde statt.

Mit Andreas Schröder kam nur ein Athlet in beiden Disziplinen zu Meisterehren.

Im Griechisch-römischen Stil gelang es Uwe Jesse, Günter Reichelt, Ralf Müller und Thomas Horschel ihre Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Für Günter Reichelt war es der fünfte Titel in Folge.

Im Freistil verteidigten Eberhard Probst, Michael Kleinschmidt, Uwe Neupert, Roland Gehrke und Andreas Schröder ihren Titel aus dem Vorjahr. Kleinschmidt sowie Gehrke holten ihren dritten Titel in Folge und für Neupert war es bereits der Siebente.


Ergebnisse

Griechisch-römischer Stil 
Datum: 24. – 26. Juni 1983

Freistil 
Datum: 2. – 3. Juli 1983

Gemeinsamer Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Deutsche Ringermeisterschaften 1983

Literatur

Weblinks 
 

1983
Sportveranstaltung 1983
Sportveranstaltung in Frankfurt (Oder)
Sportveranstaltung in Luckenwalde